

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willv“ beginnt.

Willv 



Willvo 
 Willvonseder, Kurt (1903–1968), österreichischer Prähistoriker und Museumsdirektor
 Willvonseder, Reinhard (* 1942), österreichischer Rechtswissenschaftler